

Patronyme 

 La famille 
 Jean-Antoine du Cerceau (1670-1730), poète français.

Homonymie